Alam kan som auktorsförkortning betyda:

 Shah Mashood Alam
 M.K. Alam

Robotskapade auktorsförkortningar